Яга — деревня в Ужурском районе Красноярского края России. Входит в состав Солгонского сельсовета.

История 

Было основано Монгольской империей как небольшая станция для войска.

География 
Деревня расположена в 40 км к северо-востоку от районного центра Ужур.

Находится на реках Яга, Большая Яга и Черемушка.

Улицы 

Деревня имеет 4 улицы и около 76 домов.
 Советская
 Ужурская
 Главная
 Красная горка

Население

Примечания 

Населённые пункты Ужурского района